Amphoe Phon Thong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Norden der Provinz Roi Et. Die Provinz Roi Et liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Phon Thong grenzt an die folgenden Landkreise (von Osten im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Moei Wadi, Nong Phok, Selaphum und Pho Chai in der Provinz Roi Et, sowie an Amphoe Kuchinarai der Provinz Kalasin.

Geschichte 
Phon Thong wurde am 23. November 1919 eingerichtet, seinerzeit bestehend aus zwei Tambon, die von Selaphum abgetrennt worden waren, aus zwei Tambon vom Amphoe Kamalasai und zwei vom Amphoe Kuchinarai.

Im Jahr 1939 wurde sowohl der Bezirk als auch der Haupt-Tambon in „Waeng“ umbenannt, jedoch wurde 1953 der Name des Bezirks zurück in Phon Thong geändert.

Verwaltungseinheiten

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phon Thong ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 196 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt sechs Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Waeng (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Waeng.
 Khok Kok Muang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Kok Muang.
 Pho Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Thong.
 Non Chai Si (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Non Chai Si.
 Khok Sung (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Sung.
 Phon Thong (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Waeng, Sa Nok Kaeo.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Na Udom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Udom.
 Sawang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sawang.
 Nong Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Yai.
 Pho Si Sawang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pho Si Sawang.
 Um Mao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Um Mao.
 Kham Na Di (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kham Na Di.
 Phrom Sawan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phrom Sawan.
 Sa Nok Kaeo (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Sa Nok Kaeo.
 Wang Samakkhi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Samakkhi.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen über Amphoe Phon Thong von amphoe.com (auf Thai)

Phon Thong